Horvátország
Burići falu Kanfanar községben, Isztria megyében

 Montenegró
Burići falu Pljevlja községben